Castellania peut désigner:

 Castellania (Malte), ancien palais de justice et une prison de La Valette, à Malte ;
 Castellania Coppi, commune italienne de la province d'Alexandrie  dans le Piémont .

Voir aussi 

 Castellana